Бортничи:

 Бортничи — бывший посёлок, историческая местность в Киеве.
 Бортничи — запроектированное ранее и не построенное электродепо Киевского метрополитена.